Tonks er navnet på en familie fiktive personer fra Harry Potter-serien, og kan således henvise til flere personer: 
 Andromeda Tonks (født Black) er en fuldblods-heks, der gifter sig med muggleren Ted. Hun er mor til Nymphadora.
 Nymphadora Tonks er datter af Ted og Andromeda. Hun får sønnen Teddy med varulven Remus Lupus. 
 Ted Tonks er en Muggler, en ikke-troldmand, der gifter sig med heksen Andromeda Black. Han er far til Nymphadora.
 Teddy Tonks er søn af Nymphadora og Remus Lupus. Han er opkaldt efter sin morfar, Ted Tonks.